KDM3A () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 321 амінокислот, а молекулярна маса — 147 341.

Кодований геном білок за функціями належить до оксидоредуктаз, активаторів, регуляторів хроматину, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як транскрипція, регуляція транскрипції, диференціація, сперматогенез, поліморфізм, ацетиляція. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку, іоном заліза. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки